Alexandra Scotti é uma cantora, compositora de música popular brasileira.

Discografia 
 "Amor Brechó" (2000) independente 
 "Alexandra Scotti" (2004) EMI Music 
 "Irresistível" (2006) independente 
 "Redescobrindo Gal" (2015) independente

Prêmios e indicações

Prêmio Açorianos 

Cantores do Rio Grande do Sul
Compositores do Rio Grande do Sul